Ел Реј има више значења:

 Ел Реј (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Реј (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Реј (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Реј (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реј (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реј (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Реј (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реј, Кањада дел Реј (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реј (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реј, Сан Рамон (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реј (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Реј (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Реј (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику